Хайделберг:

 Хайделберг — в Австралии.
 Хайделберг — в США.

См. также